Rojos, malnom el que es coneixia lExèrcit Popular de la República.
 Rojos (cinema), pel·lícula dirigida per Warren Beatty i estrenada el 1981, amb Warren Beatty i Diane Keaton.